Plusieurs organisations néonazis portent le nom de  :
National Socialist Movement (1962), un groupe britannique fondé en 1962
National Socialist Movement (1997), un groupe britannique fondé en 1997
National Socialist Movement (États-Unis), un groupe américain